Hunden steht für: 

 Hunden, eine ehemalige Siedlung auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau (Baden), Baden-Württemberg
 Hunden, einen Teil der Gemeinde Drage (Elbe), Niedersachsen